Загданский — фамилия.
 Загданский, Андрей Евгеньевич (род. 1956) — российский, украинский и американский режиссёр-документалист и продюсер. Сын Е. П. Загданского.
 Загданский, Евгений Петрович (1919—1997) — украинский и русский сценарист, редактор, киновед.